Becher – recipiente usato nei laboratori chimici

Persone
Bernd e Hilla Becher – artisti tedeschi
Erich Becher (1882-1929) – docente, filosofo e psicologo tedesco 
Fabrício Becher Urio (1989) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
Johannes Robert Becher (1891-1958) – poeta e politico tedesco 
Kurt Becher (1909-1995) – militare tedesco